Blumen der Nacht steht für:

 Blumen der Nacht (Roman), Roman von V.C. Andrews
 Blumen der Nacht (1979), US-amerikanisches Filmdrama (Night Flowers)
 Blumen der Nacht (1987), US-amerikanischer Thriller (Flowers in the Attic)

Siehe auch:
 Flowers in the Attic – Blumen der Nacht, US-amerikanischer Fernsehfilm (Flowers in the Attic) von 2014